Lovisagatan kan avse
Lovisagatan, Stockholm – en gata på Östermalm i Stockholm 
Lovisagatan, Jönköping – en gata i Jönköping